Francesca Fanti ist der Name folgender Personen:

* Francesca Fanti (Schauspielerin), italienische Schauspielerin 
 Francesca Fanti (Skirennläuferin) (* 1999), italienische Skirennläuferin